Просвирник — многозначный термин, от просвира, совр. просфора

 Просвирник — выпекающий просфоры
 Просвирник — растение рода хатьма (лаватера) семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры
 Просвирник мускусный — растение рода мальва семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры
 Просвирник лесной — растение рода мальва семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры
 Просвирник пренебрежённый — растение рода мальва семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры
 Просвирник мутовчатый — растение рода мальва семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры
 Просвирник приземистый — растение рода мальва семейства мальвовых с плодами, похожими на просфоры